Камалова — фамилия. Известные носители:

 Камалова, Айым (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Камалова, Зульфия — австралийская певица.
 Камалова, Камара (род. 1938) — узбекский кинорежиссёр и сценарист.
 Камалова, Лира Шариповна (род. 1929) — башкирский педагог, Герой Социалистического Труда.
 Камалова, Надежда Николаевна (род. 1958) — российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Камалова, Нурсулу — депутат Верховного Совета СССР 8 созыва.